A 51.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 6 de maio a 11 de maio de 1997 com um percurso de 760,1 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Kriegstetten, e final em Genebra.

O vencedor foi o russo Pavel Tonkov, cobrindo a prova a uma velocidade média de 33,9 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1997
Desporto na Suíça em 1997
1997 no ciclismo